Čukljenik est un toponyme qui peut désigner :
Čukljenik, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Leskovac, district de Jablanica ;
Čukljenik, un village de Serbie situé dans la municipalité de Niška Banja et sur le territoire de la Ville de Niš, district de Nišava.